Фамилија Лара има више значења:

 Фамилија Лара, Ехидо Насионалиста (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Лара, Ехидо Сан Луис Потоси (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику